Mischhirja (ukrainisch ; russische Entsprechung Meschgorje/Межгорье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Mischhirja, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mischhirja
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Mischhirja (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Mischhirja (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka, siehe Mischhirja (Dykanka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Lokatschi, siehe Mischhirja (Lokatschi)

 bis 2003 der Name des heutigen Dorfes Uniw in der Oblast Lwiw, Rajon Peremyschljany
 bis 1992 der Name des heutigen Dorfes Monastyrok in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw

Siehe auch:
 Rajon Mischhirja